Ça aussi c'est Paris est le titre des films suivants :

 Ça aussi c'est Paris, film français réalisé par Antoine Mourre (1930) ;
 Ça aussi c'est Paris, film français réalisé par Maurice Cloche (1957).